Trzecie zawody z cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2016 odbyły się niemieckim Hinterzarten na skoczni Adler-Skistadion. Konkurs indywidualny rozegrano 30 lipca, natomiast kwalifikacje do niego dzień wcześniej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten był Michael Leis oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Ivo Greger, a jego asystentem – Christian Kathol.

Wyniki 
29.07.2016 (Kwalifikacje)

30.07.2016 (Konkurs Indywidualny)

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2016
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinterzarten
2016 w Niemczech